

Прізвище
 Каміла Вальєхо 
 Боріс Вальєхо
 Франсіско Вальєхо Понс
 Іван Вальєхо
 Сесар Вальєхо
 Антоніо Буеро Вальєхо

Географія
 Вальєхо (Каліфорнія)